Els kekenodòntids (Kekenodontidae) són una família extinta de cetacis. Només conté dos gèneres, cadascun amb una sola espècie i la seva classificació encara és objecte de debat entre els taxonomistes. Alguns d'ells l'han classificat amb la categoria de subfamília.

Referències 

Cetacis de l'Oligocè